Акыт Улимжиулы Карымсаков (Акыт Алтайский, ; 1866, Чунджа — 1940, Урумчи, Китайская Республика) — казахский акын, мусульманский религиозный деятель.

Биография 
Акыт Карымсаков родился в 1866 году в Чундже (совр. Казахстан). Учился грамоте у аульного муллы. Владел арабским, персидским, турецким, русским, монгольским языками. В 1907 году совершил паломничество в Мекку. В 1912 году стал кадием (судьёй) рода Абак-керей; построил мечеть и медресе. Карымсаков поддержал восстание в Синьцзяне в 1937 году против Шэн Шицая. В 1939 году был за это арестован гоминьдановским правительством Китая. Книги Акыта Карымсакова были сожжены, мечеть снесена, сам он был убит в тюрьме в 1940 году.

Библиография 
В 1891—1914 годах в Санкт-Петербурге и Казани изданы книги Акыта «Жиһанша», «Ахиретбаян», «Сәйпілмүлік — Жамал», «Абият ғақидия», «Сейітбаттал Ғазы», «Ишан Махмұд».

Перевод Корана на казахский язык, выполненный Карымсаковым, был утерян вместе с его остальными трудами. В 1990 году его сыновья Газиз Акытулы (род. 1924) и Макаш Акытулы (1931—2003) выполнили перевод Корана на казахский язык, который был издан в  (Пекин) на основе арабской графики.

Примечания

Литература 
 

Казахские акыны
Поэты Китая
Персоналии:Казахи в Китае
Переводчики Корана